Джио́ева — женская форма осетинской фамилии .

Известные носители   Джиоева, Алла Александровна (род. 1949) — политик и государственный деятель Южной Осетии.
 Джиоева, Амага Казбековна (род. 2001) — российская волейболистка.
 Джиоева, Вероника Романовна (род. 1979) — российская оперная певица (сопрано). Солистка Большого театра РФ.
 Джиоева, Ирина Муратовна (род. 1971) — российская оперная певица и политик